Noguer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ignacio Noguer Carmona (1931–2019), spanischer Geistlicher
 Miguel Noguer (* 1956), spanischer Segler